Thomas Koch, avstrijski hokejist; * 17. avgust 1983, Celovec, Avstrija.

Thomas Koch je avstrijski hokejist, ki igra na položaju levega krila za ekipo EC Red Bull Salzburg v Avstrijski hokejski ligi. 

Koch je svoj debi v Avstrijski hokejski ligi doživel že v sezoni 1999/00, ko je bil star komaj 16 let. Takrat je zastopal barve kluba EC KAC. Istočasno je igral tudi za moštvo Team Telekom Austria v Narodni ligi. Sčasoma je dobival vedno več priložnosti v celovškem moštvu in v sezoni 2003/04 je bil že najuspešnejši avstrijski strelec lige. 

Leta 2004 je odšel na Švedsko k prvoligašu Luleå HF. V sezoni 2004/05, ko je bila celotna NHL sezona odpovedana, je v moštvo prišlo več zvezdnikov, kot so: Tomas Holmström, Mikael Renberg in Justin Williams. 

Po dveh sezonah na Švedskem se je vrnil v domovino. Od sezone 2006/07 dalje tako nosi barve EC Red Bull Salzburga, s katerim je dvakrat zapored osvojil Avstrijsko hokejsko ligo. 

Thomas Koch je napredoval skozi vse mladinske selekcije avstrijske državne reprezentance. Od Svetovnega prvenstva 2004 je stalni član avstrijske izbrane vrste.

Pregled kariere
Posodobljeno: 20. februar 2009

|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| -1 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Telekom Austria
| Narodna liga
| 99/00
|
| 17
| 9
| 3
| 12
| 
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Interliga
| 99/00
|
| 13
| 1
| 0
| 1
| +1 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 4
| 2
| 6
| +7
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 B
| 00
|
| 5
| 2
| 5
| 7
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 49
| 15
| 34
| 49
| +31 
| 52
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 32
| 12
| 11
| 23
| +6 
| 40
|
| 11
| 5
| 3
| 8
| -1
| 8
|-
| EC KAC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 01/02
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 5
| 3
| 8
| +5
| 33
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 48
| 18
| 32
| 50
| +9 
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 2
| 6
| 8
| +4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 55
| 24
| 34
| 58
| +22 
| 38
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 04
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Luleå HF
| Elitserien
| 04/05
|
| 50
| 9
| 8
| 17
| -2 
| 22
|
| 4 
| 1 
| 0 
| 1 
| -4 
| 0
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 3
| 0
| 3
| +1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Luleå HF
| Elitserien
| 05/06
|
| 50
| 7
| 9
| 16
| +5 
| 34
|
| 6 
| 0 
| 2 
| 2 
| -3 
| 4
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 5
| 5
| 10
| +6
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 54
| 30
| 46
| 76
| +34
| 72
|
| 8
| 5
| 6
| 11
| +4
| 10
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 07
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -7
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 46
| 10
| 33
| 43
| +21
| 40
|
| 15
| 6
| 10
| 16
| +5
| 4
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 2
| 7
| 9
| +2
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 68
| 28
| 49
| 77
| +19
| 54
| 
| 
|  
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |543
| bgcolor="#7FFF00" |192
| bgcolor="#7FFF00" |294
| bgcolor="#7FFF00" |486
| bgcolor="#7FFF00" |+165
| bgcolor="#7FFF00" |451
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |44
| bgcolor="#7FFF00" |17
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |38
| bgcolor="#7FFF00" |+1
| bgcolor="#7FFF00" |26
|}

Zunanje povezave

 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Team Telekom Austria
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Celovški športniki